Gustav von Barnekow ist der Name folgender Personen:

* Gustav von Barnekow (Generalmajor) (1779–1838), deutscher Generalmajor
 Gustav von Barnekow (General, 1816) (1816–1882), deutscher Generalleutnant